El mercado negro es la venta clandestina de bienes o servicios. Más específicamente, puede referirse a:
 Mercado negro de divisas, compraventa clandestina de moneda;
 Mercado negro en Venezuela, fenómeno de compraventa clandestina de productos en Venezuela.

También puede referirse a:
 Mercado negro, película argentina de 1953.